Соко́льники — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённый муниципальный округ.

На территории района расположен самый посещаемый в Москве парк «Сокольники».

История 
Сокольниками изначально назывался вековой сосновый бор, примыкавший к Москве с северо-восточной стороны. Продолжением этого бора является парк Лосиный остров.

Сокольники с XV века были заповедной рощей для великокняжеских, а затем царских соколиных охот. Любимым местом гулянья для москвичей Сокольники стали со времён Петра Великого. В это же время возникает Сокольническая слобода, в которой проживали сокольники, содержащие и обучавшие соколов для царской охоты. Слобода находилась к северу от современной Русаковской улицы и к западу от села Преображенское — в районе современной улицы Сокольническая Слободка.

С прокладкой Камер-Коллежского вала территория нынешнего района Сокольники была в 1742 году включена в таможенную границу Москвы. Со 2-й половины XIX века начинается массовая застройка Сокольников. Что касается бора, то в конце XIX века значительная его часть была разделана под парк, окружённый массой дач.

Район Москвы с 1890 года. В 1935 году соединён с центром города линией метрополитена (станция «Сокольники» — первая станция метро за пределами современного Центрального округа).

Транспорт 
В районе 34 улицы, по которым проходят 11 автобусных и 8 трамвайных маршрутов, действует станция метрополитена «Сокольники», ведётся строительство станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (открытие запланировано на 2022 год). Рядом с районом располагаются станции метро «Электрозаводская», «Преображенская площадь», «Красносельская». Также на территории района расположена железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД Москва-3.

Население

Промышленность 
На территории района расположены следующие промышленные предприятия:
 Сокольнический вагоноремонтный завод «СВАРЗ»
 Мелькомбинат имени Цюрупы
 Трамвайное депо имени Русакова
 Макаронная фабрика «Экстра М»

На территории района расположены следующие научные организации:
 НПО «Геофизика»
 Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза
 Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт (ЦНИКВИ)

Социальные объекты 
 ЭкоЦентр и Музейно-просветительский комплекс «Сокольники»
 Дворец спорта «Сокольники»
 Олимпийский центр имени братьев Знаменских

В районе функционирует 11 государственных образовательных учреждений для детей, 10 дошкольных детских учреждений, 7 больниц, 9 госпиталей и 4 поликлиники, 4 библиотеки, театр Романа Виктюка.

Русская православная церковь 
 Храм Тихона Задонского
Храм Тихона Задонского — построенный в 1876 году (перестроен к 2004 году) по заказу городского главы И. А. Лямина архитектором П. П. Зыковым деревянный православный храм в русском стиле. Основной объём храма — кубический четверик, плавно переходящий к уменьшенному восьмерику, а затем к шатру, увенчанному маленькой луковичной главкой на восьмигранном барабане. В 1995—2004 годах был перестроен заново по проекту архитектора Н. С. Василенко. Главный престол — святителя Тихона Задонского.

Приделы:
 Святой равноапостольной княгини Ольги,
 Преподобного Серафима Саровского.

 Храм Воскресения Христова
Храм Воскресения Христова — построенный в 1909—1913 годах по проекту архитектора П. А. Толстых православный храм в стиле модерн. Здание имеет вид креста с алтарной частью, вопреки традиции ориентированной на юг — к месту рождения Христа. Из девяти главок центральная позолочена, остальные — чёрные. Главный престол — Воскресения Христова.

Приделы:
 Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»,
 
 Апостолов Петра и Павла,
 Рождества Христова (в подклете).

 Храм Рождества Иоанна Предтечи
Храм Рождества Иоанна Предтечи построен в 1915—1917 годах по проекту архитектора Московской городской управы . С 1923 по 1998 год был закрыт.

Храм Живоначальной Святой Троицы при больнице Св. Владимира.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (храм ВДВ).

Парки и скверы 
Примерно половину площади района занимает парк культуры и отдыха «Сокольники» и сквер. После окончания строительства станции БКЛ «Сокольники» планируется обустроить Сокольническую площадь и создать новое общественное пространство.

ПКиО «Сокольники» — одно из самых больших в России и Европе городских рекреационных пространств. Площадь парка составляет 516 Га. Исторически в XVI—XVII веках на его месте находились леса, где часто проходили царские соколиные охоты — отсюда пошло название местности. В 1959 году в «Сокольниках» проходила американская национальная выставка «Промышленная продукция США». С 2009 года 229,2 Га площади парка имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. В парке «Сокольники» находится 13 водоёмов: каскад из шести Путяевских прудов, каскад из пяти Оленьих прудов, Золотой и Собачий пруды. Парк имеет радиально-кольцевую структуру: от Сокольнического круга, расположенного у центрального входа, расходятся восемь аллей. С 2011 по 2015 парк пережил масштабную реконструкцию, в результате которой количество посетителей выросло в шесть раз. Сегодня парк располагает развитой инфраструктурой: здесь есть парк аттракционов, несколько музеев, коворкинг, спортивные объекты (в том числе, скейт-парк — обновлён в 2018 году), кафе и прочее. В парке есть детская площадка для детей с ограниченными возможностями «Изумрудный город», кинологический центр, конгрессно-выставочный центр и тематическое пространство «Сад астрономов» (обновлён в 2019 году). Летом 2020 года в парке открылся обновлённый аттракцион «Колесо обозрения» высотой 35 метров, что соответствует высоте 12-этажного дома. В 2020 году в парке открылся после благоустройства «Сиреневый сад», закрытый на реконструкцию в июне 2019 года.

Сквер ВДВ — небольшая зелёная зона между улицами 5-я Сокольническая и Матросская Тишина, рядом с Церковью Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм входит в состав патриаршего подворья и является храмом воздушно-десантных войск РФ, из-за чего сквер получил народное название «Сквер ВДВ». В 2019 году был благоустроен по программе мэра Москвы «Мой район»: в сквере обновили дорожное покрытие, заменили фонари, установили новые МАФы.

Достопримечательности 
 Постройки Константина Мельникова
На территории района расположены два здания работы выдающегося советского архитектора Константина Мельникова:
 Дом культуры имени И. В. Русакова (ул. Стромынка, д. 6)
 Клуб фабрики «Буревестник» (ул. 3-я Рыбинская, д. 17 стр. 1)

Разное 

 Следственный изолятор «Матросская тишина»

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Бугров А.В., Музыка И.Е., Рябова С.А. Сокольники: улицы и просеки исторических воспоминаний. М.: Издательский дом "Лингва-Ф", 2022.
 Бугров А.В. Сокольники в открытках. М.: Издательский дом "Лингва-Ф", 2018.
 Евдокимов Ф.А., Евдокимов С.Ф. Спортивные Сокольники. История и современность. М.: Издательство МБА, 2016.

Ссылки 

 Управа района Сокольники
 Муниципальный округ Сокольники
 
 Сообщество района Сокольники в Живом Журнале
 Районное сообщество Сокольники в Facebook
 Районное сообщество Сокольники в Telegram